Le Championnat de France d'échecs des clubs 2004-2005 est sous la dénomination de Top 16 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport.

Seize clubs participent à cette édition de la compétition. La liste des équipes du Top 16 2004-05 contient tous les joueurs qui ont joué au moins un match dans une équipe française du Top 16 des échecs 2004/05 avec leurs résultats individuels.

Contexte
En 2001, la milliardaire Nahed Ojjeh apporte son soutien financier au club de Paris Caïssa, qui prend le nom de Paris NAO Chess Club. À l'image de Lyon-Oyonnax dans les années 1990, le club profite de son budget important pour attirer les meilleurs joueurs français et étrangers. C'est ainsi que Étienne Bacrot, Joël Lautier, Laurent Fressinet, mais également les stars internationales que sont Vladimir Kramnik, Michael Adams, Aleksandr Grichtchouk, Peter Svidler, Francisco Vallejo Pons, Teimour Radjabov ou Sergueï Kariakine vont défendre les couleurs parisiennes et offrir au club 4 titres de champion de France (2003 à 2006).

Le nombre de joueurs inscrits n'était pas limité. Alors qu'Évry Grand Roque se débrouillait avec 10 joueurs, le Club de Vandœuvre-Echecs utilisait 20 joueurs. Au total, 222 joueurs ont été utilisés, dont 65 ont joué les 11 tours. 

Les meilleurs joueurs avec 8,5 points chacun étaient Vladislav Tkachiev, Murtas Kazhgaleïev (tous deux à Cannes), Aleksander Delchev (Nice) et Luc Bergez (Évry), Bergez disputant 9 matchs, Tkachiev, Kazhgaleïev et Deltschev 11 chacun. Patrick Van Hoolandt  (Monaco), Damir Levacic (Cannes), Patrice Laine (Clichy), Jérémy Ricbour (Montpellier) et Cédric Paci (Nancy) sont les cinq joueurs ayant atteint 100%, van Hoolandt jouant deux matchs et les joueurs restants un chacun. Le joueur le plus âgé de la saison était Gérard Simon (Vandœuvre), né en 1941, tandis que la plus jeune joueuse était Lucie Rigolot (NAO Chess Club), née en 1996.

Composition de l'équipe du NAO dans le championnat de France 
 en 2003, 2004, 2005 et 2006 : Aleksandr Grichtchouk, Peter Svidler, Joël Lautier, Michael Adams, Laurent Fressinet, Francisco Vallejo Pons, Étienne Bacrot, Maxime Vachier-Lagrave, Igor-Alexandre Nataf, Peter Heine Nielsen, Arnaud Hauchard, auxquels s'ajoutent différents joueurs suivant en 2005 : Vladimir Kramnik, Teimour Radjabov, Sergueï Kariakine, Caroline Cochet, Lucie Rigolot.

Les principaux autres clubs français que sont Clichy, Monaco et Cannes ne peuvent que s'incliner devant une telle armada et doivent se contenter des places d'honneur :
 Clichy termine cinquième ;
 Cannes termine deuxième.

Modalités

Calendrier

Clubs participants 
 Avignon
 Bischwiller
 Cannes
 Clichy 
 Évry
 Gonfreville-l'Orcher
 Monaco 
 Montpellier
 Mulhouse 
 Nancy
 NAO Chess Club
 Nice
 Noyon
 Reims
 Sautron
 Vandoeuvre

Effectifs 
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :

 N° : numéro de classement
 Titre : titre FIDE en début de saison (rating list janvier 2005) ; GM = Grand Maître , IM = Maître International , FM = Maître FIDE , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
 Elo : classement Elo au début de la saison (liste des classements de janvier 2005) ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
 Nation : Nationalité selon la liste de notation de janvier 2005 ; ALG = Algérie, ARG = Argentine, ARM = Arménie, AZE = Azerbaïdjan, BAN = Bangladesh, BEL = Belgique, BIH = Bosnie-Herzégovine, BUL = Bulgarie, CAN = Canada, CRO = Croatie, DEN = Danemark, ENG = Angleterre, ESP = Espagne, FRA = France, GER = Allemagne, GRE = Grèce, HUN = Hongrie, ISR = Israël, ITA = Italie, KAZ = Kazakhstan, LUX = Luxembourg, MAR = Maroc, MDA = Moldavie, MEX = Mexique, MNC = Monaco, NED = Pays-Bas, POR = Portugal, ROU = Roumanie, RUS = Russie, SCO = Écosse, SUI = Suisse, SWE = Suède, UKR = Ukraine, USA = États-Unis, UZB = Ouzbékistan
 G : Nombre de parties gagnantes
 R : Nombre de matchs nuls
 V : Nombre de parties perdantes
 Points : nombre de points obtenus
 Jeux : Nombre de jeux joués

NAO Chess Club

Cannes Échecs

Echiquier Niçois

Évry Grand Roque

Clichy-Echecs-92

Bischwiller

Orcher la Tour Gonfreville

Mulhouse Philidor

Montpellier Echecs

C.E.M.C. Monaco

Echiquier Nancéien

Echiquier des Papes Avignon

A.J.E. Noyon

Vandœuvre-Echecs

Reims Echec et Mat

Sautron

Compétition

Classement 
 Poule Haute

 Poule Basse

Remarques
 Les défaites sans participation ne sont pas prises en compte dans les bilans individuels, les victoires sans participation sont prises en compte.
 Le match entre Évry et Mulhouse s'est terminé 6-1 pour Évry mais a été marqué 6-0 pour Évry. Les résultats effectivement atteints sont pris en compte pour les bilans individuels.
 Le match entre Mulhouse et Gonfreville s'est terminé 5-1 pour Gonfreville mais a été marqué 5-0 pour Gonfreville. Les résultats effectivement atteints sont pris en compte pour les bilans individuels.
 Les matchs de Franck Hassler (Mulhouse) ont été comptés comme perdus pour son équipe. Selon l'évaluation Elo, les résultats réels (victoire contre Hervé Lefebvre, défaites contre Philippe Brochet et Maria Leconte) sont pris en compte pour les bilans individuels .
 Pour le classement par équipe, le match entre Cédric Paci (Nancy) et Silvia Collas (Clichy) a été compté comme gagné pour Silvia Collas. Selon l'évaluation d'Elo, le résultat réel (victoire de Cédric Paci) est pris en compte pour les bilans individuels .
 Dans le match entre Reims et Bischwiller, les jeux sur les tables 5 à 9 ont été comptés comme gagnés pour Bischwiller. Les résultats effectivement obtenus selon l'évaluation Elo sont pris en compte pour les bilans individuels (victoires de Steve Minet contre Jean Netzer, de Jean-Baptiste Oudot contre Claude Wagner, d'Étienne Mensch contre Samuel Bielka, de Sophie Milliet contre Romain Varoquier et pour Timothée Heinz contre Anne-Sophie Desanlis).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe de France d'échecs

Liens externes 
 Compétitions par équipes sur echecs.asso.fr contient les tables des compétitions par équipes depuis 2002.

2004-2005
Echecs M1